«Месть кота Леопольда» — советский мультипликационный фильм из сериала «Кот Леопольд» про доброго кота Леопольда, которого всячески донимают двое хулиганов — мышей. Снимался на ТО «Экран» в 1975 году, но был показан лишь в 1981-м. Считается первым мультфильмом про кота Леопольда, второй — «Леопольд и золотая рыбка».

Сюжет 
Мыши отправляются к коту Леопольду, чтобы сделать ему какую-нибудь пакость. Кричат под окном коронную фразу «Выходи, подлый трус!», но кот не слышит: он слушает любимую пластинку на граммофоне. Пытаясь добраться до Леопольда, Белый накачивает Серого насосом, тот, заткнув уши, чтобы воздух не выходил через них (так советовал Белый), раздувается, как воздушный шар, и взлетает к окошку. Теперь Леопольд видит мышонка. Но Серый не может ничего сказать из-за шланга от насоса во рту. Леопольд выдёргивает шланг, и Серый стремительно сдувается, теряя летучесть. Серый залетает в водосточную трубу, откуда говорит, что хотел сказать, держа во рту шланг от насоса, и падает на землю. Леопольд говорит: «Ребята, давайте жить дружно!», но мыши опять приказывают выходить, и Леопольд выходит из дома. Едва он отворяет дверь, как на него падает швабра, а при первом же шаге его лапа попадает в мышеловку. Мыши тянут хвостом Леопольда за шею, кот падает, и мышеловка снимается с его лапы. Белый фотографирует поверженного Леопольда, которого попирает ногой торжествующий Серый и завязывает ему верхние усы-вибриссы узлом. Леопольд пускает слезу, а мыши, торжествуя, уходят.

По зову пострадавшего из воздуха появляется пёс-доктор. Он осматривает пациента и ставит диагноз: Леопольд слишком добрый, чтобы дать достойный отпор обидчикам. Поэтому доктор прописывает ему «Озверин», рекомендует принимать по одной таблетке, чтобы озвереть, вручает флакон с препаратом и растворяется в воздухе. Леопольд глотает одну таблетку, а затем высыпает в рот всё содержимое пузырька, поскольку от одной таблетки у него только усы становятся дыбом. В результате передозировки кот невероятно звереет и увеличивается в размерах с песней: «Во мне сейчас живёт не Леопольд, а леопард», рыком и злобным хохотом. Бывший добряк находит мышей; те при виде озверевшего кота становятся крошечными. Они пытаются разбежаться, но тут Леопольд ловит их и связывает их хвостами друг с другом, чтобы отомстить за усы. В страхе мыши начинают убегать от Леопольда: сначала они прячутся в шланге, но шланг подключён к крану, и Леопольд вымывает их оттуда струёй воды. Потом Серый и Белый пытаются спастись в уличном рупорном громкоговорителе, укреплённом на столбе. Леопольд включает громкоговоритель, и мышата «с песней» вылетают оттуда. В третий раз они пробуют укрыться в автомате с газировкой. Леопольд кидает в монетоприёмник трёхкопеечную монету — и в стакане вместе с газировкой оказываются Серый и Белый. Мыши машут белым платком — они сдаются и просят прощения. Кот со словами «То-то!» прощает мышат, выливает воду вместе с ними и вновь становится прежним добрейшим Леопольдом с уменьшением в размерах, поскольку действие «Озверина» полностью иссякло. После титров Леопольд произносит свою крылатую фразу: «Ребята, давайте жить дружно!».

Дебют 
Первый фильм мультсериала — «Месть кота Леопольда», созданный в 1975 году. Фильм «Леопольд и золотая рыбка», над которым работали параллельно, пустили в прокат в 1978 году; он также сделан в технике перекладки. В 1981 году ТО «Экран» решило выпустить первый отложенный фильм про кота Леопольда. С 3-й серии («Клад кота Леопольда») использовалась рисованная мультипликация.

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Аркадий Хайт
 Режиссёр — Анатолий Резников
 Художник-постановщик — Лейла Брюн
 Оператор — Эрнст Гаман
 Композитор — Борис Савельев
 Звукооператор — Виталий Азаровский
 Роли озвучивал — Андрей Миронов
 Художники-мультипликаторы — Валерий Чурик, Владимир Овечкин, Светлана Сичкарь
 Художники — Александр Сичкарь, Ирина Дегтярёва, Л. Колоксова, Л. Хорошкова, М. Богатская
 Ассистент режиссёра — Любовь Стефанова
 Монтажёр — Галина Дробинина
 Редактор — Елена Ходина

Музыка 
 Кот Леопольд слушает на граммофоне полонез Огинского.
 Из уличного громкоговорителя, включённого Леопольдом, грянула в исполнении ВИА «Самоцветы» песня «Увезу тебя я в тундру» Марка Фрадкина на стихи Михаила Пляцковского, и от мощного акустического удара на крыльях этой песни из рупора вылетели мыши.

Примечания

Ссылки 

Мультфильмы 1975 года
Мультфильмы СССР в технике перекладки 1975 года
Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы на русском языке
Кот Леопольд